Magia
 Magia (DC Comics)

Música 
 Magia (álbum de Maluma)
 Magia (álbum de Matogrosso & Mathias)
 Magia (álbum de Shakira)
 Magia (canção de Djavan)

Desambiguações de música
Desambiguações de artes